Szwajcaria:
 Tüscherz – stacja kolejowa w Twann-Tüscherz
 Tüscherz-Alfermée – dawna gmina w kantonie Berno

Zobacz też:
 Twann-Tüscherz